La Communion Notre-Dame de l'Alliance accueille et accompagne les époux séparés ou divorcés désireux de continuer, malgré l'échec apparent de leur couple, à vivre de la grâce du sacrement de mariage.

Notes et références

Liens externes 

Renouveau charismatique